Кременки и Кремёнки — название населённых пунктов в России:
 
 Кремёнки — город в Жуковском районе Калужской области.
 Кремёнки — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.
 Кременки — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Кременки — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Кремёнки — село в Старомайнском районе Ульяновской области.
 Кремёнки — бывшее село в Ульяновском районе Ульяновской области, с 1980 года в составе города Новоульяновска.